Открытый чемпионат Варшавы по теннису 2009 () — ежегодный профессиональный теннисный турнир среди женщин, проводимый в столице Польши, Варшаве.

В 2009 году прошёл на грунтовых кортах с 18 по 23 мая.

Турнир проводился после годичного перерыва.

Первой сеянной в одиночном турнире была Чжэн Цзе ( тогдашняя 17-я ракетка мира ).

Одиночный разряд

Основные раунды

Секция 1

Секция 2

Финальные раунды

Факты 
  Александра Дульгеру впервые пробилась в основную сетку турнира WTA и с ходу его выиграла, переместившись в Top100 рейтинга ассоциации, однако же, в силу особенностей регламента соревнований, воспользоваться возможностями своего положения ( попадание в основную сетку на большинстве крупных турниров или гарантированное попадание в квалификационный турнир на наиболее представительных ) она сможет только после Уимблдона.
  Алёна Бондаренко второй раз за 3 года выходит в финал турнира в польской столице и во второй раз его проигрывает ( до этого - в 2007-м -  Жустин Энен ).
  Даниэла Гантухова и  Энн Кеотавонг впервые в сезоне вышли в полуфинал премьер-турнира WTA, причём у словачки это ещё и первый полуфинал в сезоне ( британка отмечалась в этой стадии на турнирах в Окленде и Мемфисе).
 Трижды проигрывала  Энн Кеотавонг полуфинальные матчи в этом году и трижды её обидчицы не могли затем выиграть турнир.

Парный разряд

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 Профиль турнира на сайте WTA

См. также 
 Открытый чемпионат Варшавы

 WTA Тур 2009

 серия Премьер-турниры WTA

 Портал: Теннис

Польша
Теннис
Май 2009 года
2009